Rate, un organe humain.
 Rate, la femelle du rat. Par extension:  
Rate, une vieille femme avide
Rates, nom donné aux dents de lait en Saintonge (dents de rat) 

 La Rate (rivière), une rivière de Guadeloupe.

Ce mot possède un homophone en français :